Augusta da Dinamarca (Jutlândia, 8 de abril de 1580 – Husum, 5 de fevereiro de 1639) foi uma princesa da Dinamarca, terceira filha do rei Frederico II e de Sofia de Mecklemburgo-Güstrow, e duquesa de Holstein-Gottorp , como a esposa do Duque João Adolfo. Ela foi politicamente influente durante o reinado de seu filho, o Duque Frederico III.

Vida 
Ela casou-se em 30 de agosto de 1596, em Copenhaga, para seus pais primo, o Duque João Adolf de Holstein-Gottorp (1575-1616) e teve oito filhos. O casamento foi tenso como os cônjuges discordaram sobre assuntos religiosos. Quando em 1610 João Adolf demitiu o vigário luterano Jacó Fabrício, O Velho, superintendete geral da divisão do ducado de Holstein e Schleswig, e o substituiu pelo calvinista, Filipe César, como vigário oficial da corte do ducado, em 1614, Augusta se recusou a participar da missa e foi a pé para a igreja luterana de Schleswig.

Viuvez 
Como viúva, ela demitiu o vigário da corte calvinista e reintegrou Jacó Fabrício, em 1616. Ela governou o castelo de Husum como seu dote, e lá promovia as artes, a cultura, música, jardinagem e escolas. Ela apoiou e recomendou a escritora perseguida, Anna Ovena Hoyer, quando ela fugiu de Holstein-Gottorp para a rainha da Suécia, Maria Leonor de Brandemburgo, em 1632. Em 1631, ela entrou em conflito com seu irmão, Cristiano IV da Dinamarca, a respeito da herança de sua rica mãe.

Descendência 
Seu casamento com João Adolfo produziu oito filhos, sendo quatro meninos e quatro meninas. Seu último filho, homem, não sobreviveu à infância.

 Frederico III de Holsácia-Gottorp (22 de dezembro de 1597 – 10 de agosto de 1659).
 Isabel Sofia (12 de outubro de 1599 – 25 de novembro de 1627), casou-se, em 5 de março de 1621, com o Duque Augusto de Saxe-Lauemburgo.
 Adolfo (15 de setembro de 1600 – 19 de setembro d1631).
 Doroteia Augusta de Schleswig-Holsácia-Gottorp (12 de maio de 1602 – 13 de março de 1682), casou-se, em 1633, com Joaquim Ernesto, Duque de Schleswig-Holsácia-Sonderburg-Plön, filho de João II, Duque de Schleswig-Holsácia-Sonderburg-Plön.
 Edviges de Schleswig-Holsácia-Gottorp (23 de dezembro de 1603 – 22 de Março de 1657), casou-se, em 15 de julho de 1620, com Augusto, Conde Palatino de Sulzbach.
 Ana (19 de dezembro de 1605 – 20 de março de 1623).
 João (18 De Março De 1606 – 21 De Fevereiro De 1655).
 Cristiano (nasceu e morreu em 1 de dezembro de 1609).

Ascendência 

  Artigo na Dansk biografisk Léxico

Nascidos em 1580
Mortos em 1639
Mulheres do século XVI
Princesas da Dinamarca
Duquesas de Holsácia-Gottorp
Casa de Oldemburgo
Princesas da Noruega